De Zwitserse voetbalbeker 1991/92 (Duits: Schweizer Cup 1991/92) was de 67ste editie van dit Zwitserse voetbalbekertoernooi. Het begon op 17 augustus 1991 en eindigde met de finale op 8 juni 1992 in het Wankdorf Stadion in Bern. FC Luzern won de beker voor de tweede keer in de clubgeschiedenis door FC Lugano in de finale met 3-1 te verslaan.

Schema

Zie ook
Zwitsers voetbalkampioenschap 1991/92
Zwitsers voetbalelftal in 1991
Zwitsers voetbalelftal in 1992

1992
Bekervoetbal 1991/92